Yamaha TZR 50, een bromfiets
 Yamaha TZR 125, een motorfiets
 Yamaha TZR 250, een motorfiets